Un hombre solo (Ун о́мбре со́ло, «Одинокий мужчина») — студийный альбом Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1987 году на лейбле CBS Records.

Все песни на альбоме были написаны композитором  на стихи Мариан и Сандры Бегбеде и Аны-Магдалены. Он же аранжировал все песни и был продюсером альбома.

В США альбом Un hombre solo возглавил хит-парад Latin Pop Albums журнала Billboard и был отмечен премией «Грэмми» в категории «Лучший латинский поп-альбом» (присуждаемой лучшему альбому года в стиле ла́тин-поп).

Список композиций

Бразильское издание 
 «O melhor de tua vida» — 4:03
 «Todo o amor que te faz falta» — 4:32
 «O que fazer?» — 4:03
 «Procure ser feliz» — 3:31
 «Que no se rompa la noche» — 4:26
 «América» — 4:27
 «Un hombre solo» — 3:52
 «Intentando otra vez enamorarte» — 3:32
 «Doce superstar» — 3:18
 «Evadiéndome» — 3:50
 «El mar que llevo dentro» — 1:44

Чарты и сертификации

Сертификации

Примечания 

Альбомы 1987 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Columbia Records
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»